Tim Scott peut désigner : 
 Tim Scott (né en 1965), homme politique américain ;
 Tim Scott (né en 1966), joueur américain de baseball.